Zira (geslacht), een kevergeslacht
Zira (India), een plaats in India
Zira (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
Zira (personage), een personage uit de Leeuwenkoning